Futbolo Klubas Utenos Utenis er en fodboldklub fra den litauiske by Utena.

Historie 
Klubben blev stiftet i 1933 og gik konkurs i 2010. Ny klubb oprettet 2014.

Klub farver 
2014−2017

2018−2019

Bane farver

Historiske slutplaceringer

Trænere 
  Fulgentas Bižys, 1976–1988
  Mindaugas Čepas, 2014–2016
  Oleh Boičyšin, 2016
  Zvezdan Miloševič, 2017
  Oleh Boičyšin 2017
  David Campana Piquer 2017
  Egidijus Varnas 2018–

Se også 
 Utenis (kvinder)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 VŠį FK Utenos Utenis 
 Facebook Offisielt nettsted 
 Offisielt nettsted lietuvosfutbolas.lt 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1933